Die folgende Liste enthält eine Aufzählung von 58 U-Booten des sowjetischen Projekts 641. Zusätzlich wurden noch 4 weitere Boote nach der Kiellegung an Indien geliefert und 13 weitere wurden später speziell für den Export gebaut.

Literatur 
 А. Б. Широкорад: Советские подводные лодки послевоенной постройки (A.B. Shirokorad: Sowjetische U-Boote Nachkriegsbauten) Moskau, 1997, ISBN 5-85139-019-0 (russisch)
 Y. Apalkow: Корабли ВМФ СССР. Многоцелевые ПЛ и ПЛ спецназначания (etwa: „Schiffe der UdSSR - Mehrzweck-U-Boote und Spezial-U-Boote“), Sankt Petersburg, 2003, ISBN 5-8172-0069-4 (russisch)

Einzelnachweise

Weblinks 
 Projekt 641 bei deepstorm.ru (russisch)

Sowjetunion
!
Foxtrot-Klasse